Primera División 1967-1968 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1967-1968 – torneo di calcio spagnolo